Петросимония () — род растений семейства , распространённый в Евразии.

Род назван в честь немецкого естествоиспытателя Петра Симона Палласа.

Ботаническое описание 
Однолетние травянистые растения-эфемеры. Стебель сильно разветвлённый. Листья очерёдные или супротивные, сидячие, линейные, вальковатые или полувальковатые, основания расширенные, верхушки острые или заострённые.

Цветки обоеполые, одиночные, пазушные, с прицветником и 2 лодочковидными прицветничками. Околоцветник плёнчатый, свободный, листочков (1) 2—5, от узкояйцевидно-ланцетных до эллиптических. Тычинок 1—5; нити плоские; пыльники крупные, продолговатые или стреловидные, выставляющиеся из околоцветника, с придатками. Завязь овальная или яйцевидная, сжатая. Плод вертикальный; околоплодник плёнчатый, тонкий, голый и гладкий, не срастается с семенем. Семя вертикальное, шаровидное или округлое, сжатое, без перисперма; семенная кожура плёнчатая; зародыш спиральный.

Виды 
Род включает 12 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Маревые
Таксоны растений, названные в честь людей
Флора Евразии